Candida může být:

 Candida (divadelní hra) – divadelní hra Georga Bernarda Shawa
 Candida (rod) – rod kvasinek
 Candida (Itálie) – obec v Itálii